De Primera División 1992/93 was de 62e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 5 september 1992 en eindigde op 20 juni 1993. FC Barcelona werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede club in Spanje die dit lukte, na Real Madrid.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Albacete Balompié en RCD Espanyol handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1992/93